D’Olivo iat der Familienname folgender Personen:
 Antonio D’Olivo (* 1959), italienischer Journalist
 Luigi Erminio D’Olivo (1900–1973), italienischer Schauspieler
 Marcello D’Olivo (1921–1991), italienischer Architekt